WDA steht als Abkürzung für:

 Wardair Canada, kanadische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Wehrdienstausweis der Nationalen Volksarmee der DDR
 Wehrdisziplinaranwalt
 Weighted Density Approximation, gewichtete Dichtenäherung, siehe Dichtefunktionaltheorie (Statistische Physik) #Näherungen für das Exzess-Funktional

WDA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Zwickau (für Werdau)

Wda steht für:
 Wda, Fluss im Norden Polens

Abkürzung